Джилліан Еппс ( 1983) — канадська хокеїстка. Триразова Олімпійська чемпіонка.
 Лаура Еппс — англійська художниця.
 Майк Еппс ( 1970) — американський комік, актор і репер.
 Омар Еппс ( 1973) — американський актор і композитор.
 Сіл Еппс (1915—1998) — канадський хокеїст.
 Сіл Еппс (молодший) ( 1947) — канадський хокеїст.